A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2015 foi a 16º temporada do formato masters. A série teve nove rodadas. O alemão Pascal Wehrlein conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2015 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2015